Мыза Сянна () ― рыцарская мыза в волости Рыуге уезда Вырумаа в Эстонии.

История 
Первые упоминания о мызе относятся к 1586 году. Парк мызы был построен в начале 19 века.

С 2018 года в мызе проходит .

Главное здание 

Главное здание мызы Сянна () было построено в 1875 году в две очереди. К изначально построенной одноэтажной части были пристроены двухэтажные флигельные секции, декоративные элементы которых выполнены в стиле историзма.

В 1919 году здание стало домом культуры. Позже это здание также служило отделом связи, библиотекой и домом престарелых.

Ссылки 
 Sänna Kultuurimõis
 Sänna mõis Eesti mõisaportaalis
 Sänna mõis Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid
 «TV3: Sänna kultuurimõis palub talve üle elamiseks inimestelt küttepuid» Postimees, 30. november 2011
 Sänna härrastemaja 1972. aasta fotol

Вырумаа
Мызы Эстонии